Лы́кова — женская форма русской фамилии Лыков.

Известные носители 
 Лыкова, Агафья Карповна (род. 1944) — последняя из оставшихся в живых членов семьи Лыковых, староверов, проживавших отшельниками в глухой Саянской тайге.
 Лыкова, Антонина Михайловна (в девичестве Орлова; род. 1931) — доярка, Герой Социалистического Труда. 
 Лыкова, Елена Арсентьевна (род. 1944) — советский и российский историк.
 Лыкова, Ирина Александровна — педагог.
 Лыкова, Лидия Павловна (1913—2016) — советский партийный и государственный деятель, заместитель Председателя Совета Министров РСФСР (1967—1985).

Топоним 
 Лыкова — деревня в Болховский район, Орловская область, Россия.